Васи́льево (ранее — Вошкино) — деревня в Починковском районе Смоленской области России. Входит в состав Мурыгинского сельского поселения. Население — 34 жителя (2007 год).

Географическое положение 
Расположена в центральной части области в 14 км к северо-западу от Починка, в 2,5 км к востоку от автодороги  Орёл — Витебск, на левом берегу реки Россажа. В 6 км к востоку от деревни железнодорожная станция Пересна на линии Смоленск —Рославль.

История 
В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Вошкино Починковского сельского района переименована в деревню Васильево.

Достопримечательности 
 Памятники археологии: древнее городище днепро-двинских племен раннего железного века (относится к 1-му тысячелетию до н.э.) непосредственно в деревне на берегу Россажи, 3 селища в окрестностях деревни X —XV веков.

Примечания

Ссылки 
 Вошкино (Васильево)/Энциклопедия Смоленской области 
https://m.youtube.com/watch?v=qahnfNEyqog

Населённые пункты Починковского района (Смоленская область)